Franciaország
Beaufort, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Beaufort, település Franciaországban, Hérault megyében
Beaufort, település Franciaországban, Isère megyében
Beaufort, település Franciaországban, Jura megyében
Beaufort, település Franciaországban, Nord megyében
Beaufort, település Franciaországban, Savoie megyében
Beaufort-sur-Gervanne, település Franciaországban, Drôme megyében
Beaufort-en-Santerre, település Franciaországban, Somme megyében
Beaufort-en-Argonne, település Franciaországban, Meuse megyében
Beaufort-Blavincourt, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében

Más
Beaufort-skála, szélerősség-skála